Музей народного наследия () — музей в Тхимпху, район Тхимпху, Бутан. Музей дает представление о традиционном образе жизни Бутана в дополнение к артефактам из сельских домов. Здесь также представлена ​​впечатляющая коллекция типичных предметов домашнего обихода, инструментов и оборудования. Музей также организует регулярные демонстрации сельских традиций, навыков, привычек и обычаев, а также проводит образовательные программы для детей.

История 
Музей был открыт 28 июля 2001 года по инициативе основателя королевы-матери Аши Дорджи Вангмо Вангчук.

Архитектура 
Музей расположен в 3-этажном традиционном бревенчатом доме XIX века, построенном из глины, возрастом более 150 лет. Он включает в себя рисовые поля, поля пшеницы и проса, водяную мельницу, огороды, ванну с горячим камнем и т.д. Первый этаж напоминает сарай, верхний этаж напоминает безопасное хранилище, а самый верхний этаж напоминает гостиную и столовую.

Выставки 
В музеях представлены различные материалы, относящиеся к культуре и образу жизни Бутана. На выставке представлены артефакты сельского хозяйства, оборудование, предметы и инструменты.

Действия 
В музее регулярно проводятся образовательные и культурные мероприятия. Здесь регулярно проходят обеды и ужины в формате «шведский стол».

Время работы 
Музей открыт каждый день, кроме государственных праздников, с 10:00 до 16:30 по будням, с 10:30 до 13:00 по субботам и с 11:30 до 15:30 по воскресеньям.

Примечания 

Музеи Бутана
Тхимпху